Ryder är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer med efternamnet Ryder
 Albert Pinkham Ryder (1847–1917), amerikansk målare och mystiker
 Carl Ryder (1858–1923), dansk sjöofficer och Grönlandsutforskare
 Dudley Ryder, flera personer
 Dudley Ryder, 1:e earl av Harrowby (1762–1847), brittisk politiker
 Dudley Ryder, 2:e earl av Harrowby (1798–1882), brittisk politiker
 Dudley Ryder, 3:e earl av Harrowby (1831–1900), brittisk politiker
 Michael Ryder (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare
 Mitch Ryder (född 1945), amerikansk sångare
 Shaun Ryder (född 1962), brittisk sångare
 Theodore Ryder (1916–1993), amerikansk diabetespatient
 Winona Ryder (född 1971), amerikansk skådespelare

Personer med förnamnet Ryder
 Ryder Hesjedal (född 1980), kanadensisk tävlingscyklist

Sport
 Ryder Cup – årlig internationell golfturneering

Annat

 Ryder – roman av Djuna Barnes 1928
 Ryder System – amerikansk uthyrare av lastbilar

Geografi

Antarktis
 Ryder Glacier
 Mount Ryder

Grönland
 Kap Ryder

Flera länder
 Ryder Brook: Kanada, USA
 Ryder Lake: Kanada USA
 Ryder Run: Grönland, USA

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn